Nous ne sommes pas des anges, chanson de Serge Gainsbourg, interprétée par France Gall en 1965 ;
 Nous ne sommes pas des anges (We're No Angels), film américain de Neil Jordan sorti en 1989 ;
 Nous ne sommes pas des anges (), film yougoslave de Srđan Dragojević sorti en 1992 ;
 Nous ne sommes pas des anges, émission télévisée française, diffusée sur Canal+ de 2004 à 2006.